SP Tre Penne is een San Marinese voetbalclub uit de castello San Marino. De club werd opgericht in 1956 en de clubkleuren zijn wit en blauw. 
Het is de enige club uit San Marino die ooit een wedstrijd in een Europese competitie heeft gewonnen.

Erelijst
 Campionato Sammarinese (4x)
2012, 2013, 2016, 2019
 Coppa Titano (6x)
1967, 1970, 1982, 1983, 2000, 2017
 Trofeo Federale/supercup (4x)
2005, 2013, 2016, 2017

Tre Penne in Europa

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt SP Tre Penne

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien San Marino
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Externe link
 Officiële website

Tre Penne